Де Ро́ссі () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Данієле де Россі (* 1983) — італійський футболіст, півзахисник.
 Мікеле Стефано де Россі (1834—1898) — італійський сейсмолог.
 Порша де Россі (* 1973) — австралійська й американська актриса.

Італійські прізвища